Almirante Brown, hiszp: Admirał Brown – William Brown (1777-1857) – admirał irlandzkiego pochodzenia, argentyński bohater narodowy.
 Partido Almirante Brown (hiszp. Partido de Almirante Brown) – jedno z 135 partidos w prowincji Buenos Aires.
 Almirante Brown – argentyńska stacja antarktyczna
 ARA Almirante Brown – nazwa argentyńskich okrętów
 Almirante Brown Buenos Aires / Club Almirante Brown – argentyński klub piłkarski